Ка́нин — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Канин, Александр Игнатьевич (1877—1953) — российский и советский актёр, театральный режиссёр, заслуженный артист РСФСР.
 Канин, Василий Александрович (1862—1927) — русский адмирал.
 Канин, Константин Леонидович (род. 1982) — казахстанский футболист.
 Канин, Майкл (1910—1993) — американский режиссёр, продюсер, драматург и сценарист.
 Канин, Мартин (1930—2019) — американский пианист и музыкальный педагог.
 Канин, Мартин (род. 1927) — американский художник.
 Канин, Ральф (1895—1969) — американский военный, первый директор Агентства национальной безопасности США.
 Канин (настоящее имя Ким Ёнун, Корейский 김영운) — вокалист корейской группы «Super Junior».

Топоним 
 Канин — полуостров в Архангельской области России.
 Канин (Канин-Нос) — до 1949 посёлок, речной порт на р. Печора, ныне часть города Печора (в Республике Коми).
 Канин — город в Чехии.
 Канин — горнолыжный курорт в Словении.
 Канин — гора в Юлийских Альпах.
 Конин (Канин) — река в Хабаровском крае.

См. также 
 Канин Нос — мыс на северо-западной оконечности полуострова Канина.
 Канина
 Конин (значения)